«Великолепные телохранители» (Великолепная охрана) (, ) — фильм с боевыми искусствами, снятый режиссёром Ло Вэем в 1978 году. Первый фильм в истории Гонконга, снятый в 3D.

Сюжет 

Три специалиста по боевым искусствам соглашаются на опаснейшее задание — сопровождать девушку и её больного брата в так называемые «Штормовые Холмы», где находится лекарство для него. По дороге они встречают огромное количество тех, кто не хочет, чтобы они попали в «Штормовые Холмы», причём почти со всеми из них героям придётся сражаться…

В ролях

Съёмочная группа 

 Компания: Lo Wei Motion Picture Co.
 Продюсер: Сюй Лихуа
 Режиссёр: Ло Вэй
 Автор сценария: Гу Лун
 Ассистент режиссёра: Чжао Луцзян, Сюй Сюэлян  
 Постановка боевых сцен: Лу Цунь, Джеки Чан
 Художник: Цзинь Пэйлин, Цзоу Чжилян
 Редактор: Лян Юнцань
 Гримёр: Чэнь Ши
 Оператор: Чэнь Жуншу
 Композитор:

Технические данные 

 Язык: кантонский
 Продолжительность: 98 минут
 Изображение: цветной
 Плёнка: 35 мм.
 Формат: 2,35:1.
 Звук: моно

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
  
 «Великолепные телохранители»  на сайте hkmdb.com

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы Ло Вэя
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Lo Wei Motion Picture Company
Фильмы о телохранителях
Фильмы о боевых искусствах